For Freedom – film del 1918 diretto da Frank Lloyd
For Freedom – film del 1940 diretto da Maurice Elvey e Castleton Knight